Die 1. Amateurliga Bayern 1957/58 war die 8. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 5. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde.

Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war wie schon im Vorjahr der 1. FC Bamberg. Die Staffel Süd gewann der FC Wacker München. Die Endspiele um die bayerische Amateurmeisterschaft gewann der 1. FC Bamberg gegen Wacker München 3:2 und 4:0. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division war Bamberg diesmal erfolgreicher als im Vorjahr: mit dem zweiten Platz sicherte man sich den Aufstieg in die Zweitklassigkeit.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: ATS Kulmbach, 1. FC Haßfurt, SpVgg Hof
 aus der Staffel Süd: SpVgg Deggendorf, FC Memmingen, BSC Sendling

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: 1. FC Bayreuth, ESV Nürnberg-West Fürth, SpVgg Fürth Amat., Spvgg. Niedernberg
 in die Staffel Süd: 1. FC Passau, Helios München, SpVgg Kaufbeuren
Für die kommende Saison kam als Absteiger aus der II. Division Schwaben Augsburg in die Südstaffel.

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1957/58 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1957/58 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1957/58 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1957/58 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1957/58 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1957/58
1957